4634 Сібуя (яп. しぶや(渋谷) сібуя) — астероїд головного поясу.
 Сібуя Тейске (яп. 渋谷定輔 (しぶや　ていすけ), 12 жовтня 1905(19051012) — 3 січня 1989) — японський поет і громадський діяч.
 Сібуя, Шібуя (; ) — місцевість в Японії, у Токіо, в районі Шібуя.